Sortie de secours peut faire référence à:
 Sortie de secours, issue permettant une évacuation en cas de sinistre.

Œuvres 
 Sortie de secours, film français réalisé par Roger Kahane et sorti en 1970 ;
 Sortie de secours, documentaire de Jaco Van Dormael sorti en 1983 ;
 Issue de secours, nouvelle de Peter F. Hamilton sorti en 2002 ;
 Sortie de secours'', le quatrième album studio de l'artiste franco-britannique MeeK sorti en 2008.